Кемп има више значења:
 Округ Кемп (Тексас)
 Кемп (Тексас)
 Кемп (Оклахома)